Иосиф Шапиро:
 Шапиро, Иосиф Наумович (1887—1961) — советский онкоуролог.